La contea di Yanqing (cinese semplificato: 延庆县; cinese tradizionale: 延慶縣; mandarino pinyin: Yánqìng Xiàn) è un distretto di Pechino. Ha una superficie di 1.993 km² e una popolazione di 317.000 abitanti al 2010.

Sport 
La contea è sede della stazione sciistica Xiaohaituo e della pista di bob, skeleton e slittino del National Sliding Centre, realizzate in occasione dei XXIV Giochi olimpici invernali del 2022.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Yanqing